Apple kan henvise til flere ting:
 Apple Inc. – it-firmaet, der fremstiller personlige computere under samme navn
 Apple Studios – Beatles' pladestudie i London
 Apple Records – Et pladeselskab
 Fiona Apple – amerikansk sangerinde
 Apple Martin – datter af Gwyneth Paltrow og Chris Martin